Manén ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Manén y Planas (1883–1971), katalanischer klassischer Geigenspieler und Komponist
 Lucie Manén (1899–1991), Opernsängerin

Siehe auch:
 Manen (Begriffsklärung)